Fabio Aselli (1962) – ex calciatore italiano
 Gaspare Aselli (1581-1625) – medico italiano